Chapeau melon, un chapeau rigide et bombé ;
 Au Burundi, Chapeau melon est le nom d'une crique.
 Chapeaumelon, un groupe de rock créé en 2001 au Québec.

Voir aussi
 Chapeau melon et bottes de cuir la série télévisée anglaise.